Jean-Claude Simon peut désigner :
 Jean-Claude Simon (1932-1976), homme politique français ;
 Jean-Claude Simon (né en 1948), scientifique français.